Ліппі — італійське прізвище.

Відомі носії:
 Марчелло Ліппі (*1948) — італійський футболіст, згодом — футбольний тренер, відомий роботою на чолі туринського «Ювентуса» та національної збірної Італії.
 Філіппіно Ліппі (*бл.1457 — †1504) — відомий художник доби італійського Відродження. Талановитий портретист.

Італійські прізвища